Bayi Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayi Shuiku (reservoar i Kina, Liaoning, lat 39,90, long 121,93), 
 Bayi Shuiku (reservoar i Kina, Liaoning, lat 41,26, long 122,23), 

Robotskapade Kinaförgreningar